Тим () — немецкая фамилия.

Известные представители:
 Тим, Доминик (род. 1993) — австрийский теннисист.
 Тим, Пауль (1858—1922) — немецкий художник и писатель.
 Тим, Светлана Георгиевна (род. 1946) — российский иллюзионист и факир.